Hellbound (álbum de The Living End)
 Hellbound (álbum de Torture Squad)
 Hellbound (filme)
 Hellbound: Hellraiser II

Desambiguação